Hadlee ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Hadlee (* 1941), neuseeländischer Cricketspieler
 Dayle Hadlee (* 1948), neuseeländischer Cricketspieler
 Karen Hadlee (* 1951; Karen Marsh), neuseeländische Cricketspielerin
 Richard Hadlee (* 1951; Spitzname: Paddles), neuseeländischer Cricketspieler
 Walter Hadlee (1915–2006), neuseeländischer Cricketspieler